Česká volejbalová extraliga žen 2008/09.

Základní část má 11 účastníků, každý s každým se utká dvakrát. Do play-off postoupí 8 nejlepších týmů.
Sestoupí desátý tým po základní části, protože juniorky ČR odstoupí v polovině základní části.

Tabulka po základní části

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
(na tři vítězství) 

VK Prostějov - 3:0 - PVK Přerov Precheza 
27.02. 18:30 Prostějov - Přerov  3:0 (7,17,15)
04.03. 18:00 Přerov - Prostějov 0:3 (-10, -14, -15)
06.03. 18:30 Prostějov - Přerov 3:0 (11, 12, 18)

VK KP Brno - 3:0 -  SK Slavia Praha 
28.02. 18:00 Brno - Slavia 3:2 (18, -24, -15, 21, 11)
04.03. 17:00 Slavia - Brno 0:3 (-12, -21, -20)
07.03. 18:00 Brno - Slavia 3:1 (-21, 16, 16, 14)

SK UP Olomouc - 3:0 - VK TU Liberec 
01.03. 16:00 Olomouc - Liberec 3:0 (12, 11, 23)
04.03. 17:00 Liberec - Olomouc 0:3 (-15, -23, -14)
06.03. 17:00 Olomouc - Liberec 3:0 (18, 12, 13)

TJ Mittal Ostrava - 1:3 - PVK Olymp Praha
28.02. 17:00 Ostrava - Olymp 1:3 (-24, -23, 16, -23)
04.03. 17:00 Olymp - Ostrava 3:1 (21, 18, -26, 19)
07.03. 17:00 Ostrava - Olymp 3:2 (14, 19, -23, -22, 11) 
11.03. 17:00 Olymp - Ostrava 3:0 (12, 17, 23)

Semifinále 
(na tři vítězství) 

VK KP Brno 3 : 0 SK UP Olomouc
23.03. 18:00 Brno - Olomouc 3:1 (15, 23, -21, 16) 
25.03. 17:00 Olomouc - Brno 0:3 (-23, -24, -18) 
28.03. 18:00 Brno - Olomouc 3:0 (20, 23, 20)

VK Prostějov 3 : 0 PVK Olymp Praha
21.03. 17:00 Prostějov - Olymp 3:0 (16, 13, 22)  
25.03. 17:00 Olymp - Prostějov 1:3 (-23, -13, 20, -26)
28.03. 17:00 Prostějov - Olymp 3:1 (-22, 15, 13, 23)

O 3. místo 
(na dvě vítězství) 

SK UP Olomouc 2 : 1 PVK Olymp Praha 
11.04. 17:00 Olomouc - Olymp  3:0 (19, 19, 16)  
15.04. 17:00 Olymp - Olomouc  3:2 (24, -20, 22, -23, 13) 
18.04. 17:00 Olomouc - Olymp  3:1 (24, -22, 15, 14)

Finále 
(na tři vítězství) 

VK Prostějov 3 : 1 VK KP Brno 
11.04. 15:30 Prostějov - Brno  3:1 (18, -22, 21, 23) 
15.04. 17:30 Brno - Prostějov  3:2  (20, -20, -19, 32, 9) 
18.04. 17:00 Prostějov - Brno  3:1 (-23, 17, 20, 19)  
22.04. 17:00 Brno - Prostějov  0:3 (-17, -17, -18)

Konečná tabulka 
Konečná tabulka po vyřazovacích bojích

Hráčky mistrovského týmu 
mistryně extraligy 2008/09

Externí odkazy 
volejbal.idnes.cz
www.cvf.cz (oficiální stránky volejbalového svazu)

Česká volejbalová extraliga žen
Volejbal v roce 2009
Volejbal v roce 2008